Svjatoslav is de naam van diverse Russische heersers:
 Svjatoslav I
 Svjatoslav II van Kiev
 Svjatoslav van Tver

andere naamdragers:
 Svjatoslav Richter, Russisch componist